Lassource ist der Familienname folgender Personen:
Coralie Lassource (* 1992), französische Handballspielerin
Déborah Lassource (* 1999), französische Handballspielerin